Bombardeig d'Alacant (1691)
 Bombardeig d'Alacant (1705)
 Bombardeig d'Alacant (1873)
 Bombardeig d'Alacant (1938)